Yucca ist

 der wissenschaftliche Name für die Gattung der Palmlilien
 der Name einer Indie-Rock-Band aus Nürnberg, siehe Yucca (Band)
 der Künstlername einer japanischen Sängerin, siehe Yucca (Sängerin)
 ein Berg in Nevada, siehe Yucca Mountain
ein Schutzgebiet in Colorado, siehe Yucca House National Monument

Orte in den Vereinigten Staaten:
Yucca (Arizona), Ort in Arizona
Yucca Valley, Ort in Kalifornien

Siehe auch:

 Yuca